Köznevelés gyűjtőfogalom
 Köznevelés oktatási hetilap (1945–2013)